Het seizoen 1986/1987 van FC Groningen was het 16e jaar in het Nederlandse betaald voetbal voor de club uit Groningen.

Dit seizoen was het eerste seizoen onder de nieuwe trainer Rob Jacobs die over kwam van SBV Excelsior. Onder leiding van Jacobs eindigde de Groningse formatie op de dertiende plaats in de Eredivisie. In het KNVB Bekertoernooi wist men de halve finale te bereiken, tot dan toe kwam men maar één keer eerder zo ver in dit toernooi. Ook kwam men dit seizoen uit in de UEFA Cup waar met tot de derde ronde kwam waarin men werd uitgeschakeld door Vitória Guimarães.

Selectie

Eredivisie

Wedstrijden

Eindstand

KNVB Beker

Wedstrijden 

*Vanwege de gelijke stand aan het eind van de eerste wedstrijd werd er in de halve finale een replay gespeeld.

UEFA Cup

Wedstrijden 

*FC Groningen door op basis van uitdoelpunten.

1987
Groningen